Timirjasewo  (russisch ) ist der Name folgender Dörfer und ländlicher Siedlungen in Russland:
 Timirjasewo (Iwanowo), in der Oblast Iwanowo
 Timirjasewo (Kaliningrad, Bagrationowsk), in der Oblast Kaliningrad, Rajon Bagrationowsk (bis 1946 Newecken, Paplauken und Rauschnick, Kreis Heiligenbeil, Ostpreußen)
 Timirjasewo (Kaliningrad, Slawsk), in der Oblast Kaliningrad, Rajon Slawsk (bis 1946 Neukirch, Kreis Niederung/Elchniederung, Ostpreußen)
 [Timirjasewo], in der Oblast Kaliningrad, Rajon Tschernjachowsk (bis 1938 Georgenburgkehlen, 1938–1946 Kleingeorgenburg, Kreis Insterburg, Ostpreußen) [der Ort existiert nicht mehr]
 Timirjasewo (Moskau), in der Oblast Moskau
 Timirjasewo (Orjol, Kolpny), in der Oblast Orjol, Rajon Kolpny
 Timirjasewo (Orjol, Pokrowskoje), in der Oblast Orjol, Rajon Pokrowskoje
 Timirjasewo (Pensa), in der Oblast Pensa
 Timirjasewo (Tula), in der Oblast Tula
 Timirjasewo (Twer), in der Oblast Twer
 Timirjasewo (Wladimir), in der Oblast Wladimir
 Timirjasewo (Woronesch, Kamenka), in der Oblast Woronesch, Rajon Kamenka
 Timirjasewo (Woronesch, Nowaja Usman), in der Oblast Woronesch, Rajon Nowaja Usman